Налог с капитала (Российская империя)

  Налог на прирост капитала (Британия)